Јана може да се односи на:

 Јана (име)
 старо и отоманско име града Јањина
 Јана (певачица)
 Јана (ТВ филм)
 Јана (река)
 Општина Јана (Васлуј)
 Јана (Васлуј)